310 км — название нескольких железнодорожных остановочных платформ:

 310 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 269031.
 310 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863492.
 310 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 050033.
 310 км — платформа Приволжской железной дороги (Волгоградская область). Код 615355.
 310 км — платформа Северной железной дороги, Некрасовский район Ярославской области, линия Ярославль-Главный — Нерехта. Код 315333.
 310 км — платформа Северной железной дороги, Ярославский район Ярославской области, линия Ярославль-Главный — Данилов. Код 310819.
 310 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Барнаул — Локоть-экспорт (РУБЦОВСК-РОСС), Западно-Сибирская железная дорога. Код 844434.
 310 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Барнаул — Кулунда, Западно-Сибирская железная дорога. Код 846228.